Il toponimo Seabrook può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:

Seabrook, comune del Maryland
Seabrook, comune del Massachusetts
Seabrook, comune del New Hampshire
Seabrook, comune del New Jersey
Seabrook, comune del Texas
Seabrook Island, comune della Carolina del Sud